Ríos Montt ist der Familienname folgender Personen:

 Efraín Ríos Montt (1926–2018), guatemaltekischer Politiker, Präsident 1982 bis 1983
 Mario Enrique Ríos Montt (* 1932), guatemaltekischer Geistlicher, Weihbischof in Guatemala